«Живой щит» () — видеофильм производства США

Сюжет 
Бывший морской пехотинец Даг Мэттьюз возвращается в Ирак. Он служил там ранее военным советником при генерале Али Далла, но после того, как он стал свидетелем военных операций против мирного курдского населения, вынужден был покинуть страну. Спустя несколько лет, работавший с семьёй в Ираке брат Дага Бен захвачен в аэропорту в заложники военными (людьми Али Далла) при попытке покинуть страну. Бен болен диабетом. Даг решает вернуться в Ирак и спасти брата. Он летит в Амман, пересекает границу Иордании с Ираком и добирается до Багдада, где вновь встречает своих старых друзей: курда Тэнзи и доктора Лайлу, ставшую женой Али за время отсутствия Дага.

В ролях 
 Майкл Дудикофф — Даг Мэттьюз
 Томми Хинкли — Бен Мэттьюз
 Стив Инвуд — Али Далла
 Хана Азулай-Хасфари — Лайла
 Ури Гариэль — Тэнзи
 Майкл Шилло — Джо Албаро
 Роберто Поллак — Башир
 Ирвинг Каплан — Сид Кромвелл
 Матти Сери
 Джек Адалист
 Эви Коэн

Интересные факты 

 Первый фильм, связанный с войной в Персидском заливе
 В США фильм вышел 2 сентября 1992 года на видеокассетах.
 Часть обозначений и символов на химическом заводе не используется на Ближнем Востоке.

Примечания

Ссылки 
 
 Трейлер фильма

Драматические боевики США
Фильмы Теда Поста
Фильмы на английском языке
Фильмы Cannon Group